Kontakt har flere betydninger:

 Kontakt (elektrisk) – elektriske kontakter generelt (både mekaniske- og faststofkontakter.
 Relæ – elektrisk styret kontakt eller omskifter.
 Kontakt (album) – er navnet på et musikalbum af Lars Lilholt Band fra 1990.
 Kommunikation – samtale mellem flere parter.
 Kontakt (software) – en produktserie fra Native Instruments.